Вымогательство () — американский боевик 1936 года, режиссёр Дэвид Селман
 Вымогательство () — американский фильм-нуар 1950 года, режиссёр Джозеф Пивни
 Вымогательство () — британская криминальная драма 1960 года, режиссёр Джон Лемонт
 Вымогательство () — американский боевик 1977 года, режиссёр Майкл Аптед
 Вымогательство () — американский боевик 1988 года, режиссёр Джеймс Гликенхаус
 Вымогательство () — американская драма 2016 года, режиссёр Филипп Волкен